Niemcy:
 Döhlen – dzielnica Freitalu
 Döhlen – dzielnica Markranstädt

Zobacz też 
 Göhren-Döhlen